Slovo Ganymedes má více významů:

 Ganymed (měsíc) – jeden z měsíců planety Jupiter
 Ganymédés – řecká mytologická postava